Casero es un apellido de origen español que puede hacer referencia a:

  Ángel Casero, ciclista ganador de la Vuelta ciclista a España 2001 y campeón de España de ciclismo;
  Rafael Casero, ciclista profesional, hermano del anterior;
  Alfredo Casero, comediante, actor, músico y cantante;
  Nazareno Casero, actor de cine y de televisión, hijo del anterior;